Заунгузские Каракумы (Северные каракумы; ) — песчаная пустыня на юге Средней Азии, покрывающая северную часть Туркмении. Является частью пустыни Каракумы. Площадь составляет 102 000 км².

Это геологически самая древняя и самая приподнятая часть района. Современная поверхность Заунгузских Каракумов сильно расчленена, характерны меридионально вытянутые гряды — высотой до 80—100 м.

На юге они обрываются 60—160-метровым уступом к полосе характерных и до сих пор ещё в значительной степени загадочных понижений Унгуза. Происхождения этой изгибающейся цепи такыров, шоров и песчаных котловин, прослеживается от Амударьи на запад.

См. также 
 Заунгузское плато

Пустыни Азии
География Туркменистана